Витез може да се односи на:

 Витез - средњовековни ратник
 Витез - град у Босни и Херцеговини
 Витешки сталеж - сталеж у римском царству
 Витез (презиме).